Fairly ist der Familienname folgender Personen:

 Caleb Fairly (* 1987), US-amerikanischer Straßenradrennfahrer
 Ron Fairly (1938–2019), US-amerikanischer Baseballspieler